Mangaratiba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mangaratiba (ort), Rio de Janeiro, 
 Mangaratiba (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar